

Geografia
 Ghiacciaio Rippon – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Adam Rippon – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Melissa Rippon – pallanuotista australiana
 Rebecca Rippon – pallanuotista australiana
 Robert Rippon – zoologo, entomologo e illustratore britannico